Третий этап Кубка мира по биатлону 2013/2014 прошёл во французском Анси (чт, 12 декабря — вс, 15 декабря 2013 года).

Расписание соревнований 
Время начала соревнований CET (МСК = CET + 03:00).

Результаты

Женская эстафета 
Гонка прошла 12 декабря 2013 года.

Мужская эстафета 
Гонка прошла 13 декабря 2013 года.

Женский спринт 
Гонка прошла 14 декабря 2013 года.

Мужской спринт 
Гонка прошла 14 декабря 2013 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 15 декабря 2013 года.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 15 декабря 2013 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира после третьего этапа.

Лучшие личные результаты в карьере 

  Йоханнес Тиннес Бё — 1 место в спринте
  Михал Крчмарж — 24 место в спринте
  Тошаш Хасилла — 32 место в спринте
  Кантен Фийон Майе — 37 место в преследовании
  Симон Кочевар — 61 место в спринте
  Гжегош Гузик — 101 место в спринте

  Лаура Дальмайер — 5 место в преследовании
  Франциска Пройс — 6 место в спринте
  Река Ференц — 18 место в спринте
  Ева Пускарчикова — 25 место в спринте
  Галина Вишневская — 36 место в спринте
  Дарья Юрлова — 39 место в спринте
  Аита Гаспарин — 83 место в спринте

Дебют на этапах Кубка мира 

  Кантен Фийон Майе — 55 место в спринте

  Лиза Тереза Хаузер — 33 место в спринте
   — 70 место в спринте
  Ивона Фиалкова — 88 место в спринте
  Каролина Батожиньска — 89 место в спринте

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

3-й этап